«Никола́ев-2» () — украинский муниципальный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1993 году, как фарм-клуб МФК «Николаева». С 2017/18 по 2020/21 сезон выступал во Второй лиге Украины.

История 
Под названием «Эвис-2» клуб принял участие в Кубке Украины 1993-1994, где проиграл в 1/64 финала. В 1996 году под названием СК «Николаев-2» выступала в любительской лиге, где заняла последнее место в группе из трех команд, проиграла все матчи и снялась с соревнований после первой половины сезона.

МФК «Николаев-2» является второй лучшей командой в истории чемпионатов Николаевской области (после «Колоса» (Степное)). В сезонах 1998/99, 1999 (осень), 2000 и 2002 годах команда завоевывала серебряные медали областного чемпионата, а в сезоне 1995/96 была бронзовым призером соревнований, а в 2000 году команда стала финалистом Кубка Николаевской области. С сезона 2017/18 выступал во Второй лиге Украины.

Достижения 
Чемпионат Николаевской области
 Серебряный призер (4): 1998/99, 1999, 2000, 2002
 Бронзовый призер (1): 1995/96
Кубок Николаевской области
 Финалист (1): 2000
Открытый зимний чемпионат Николаевской области
 Победитель (1): 2004
 Серебряный призер (1): 2002
 Бронзовый призер (1): 2003

Статистика выступлений

Ссылки 
 

ФК «Николаев»
Футбольные клубы Николаева